Karel VI. Habsburški, rimsko-nemški cesar, kralj Češke in Ogrske, * 1. oktober 1685, Dunaj, † 20. oktober 1740, Dunaj.

Karl VI. je bil drugorojeni sin Leopolda I. in Eleonore-Magdalene Pfalško-Neuburške je bil najprej postavljen (1703) za španskega kralja kot Karl III., po smrti brata Jožefa I. v letu 1711 pa je postal rimsko-nemški cesar ter kralj Češke in vladar avstrijskih dežel. V letu 1712 je postal ogrski kralj.

V zakonu z Elizabeto Braunshweiško-Wolfenbüttelsko je imel štiri otroke, vendar je ostal brez moških potomcev:
 Leopold Janez (*/† 1716)
 Marija Terezija (1717-1780)
 Marija Ana Habsburška (1718-1744)
 Marija Amalija (1724-1730)
Z njegovo smrtjo je izumrla moška linija Habsburžanov. Da bi zagotovil dedovanje oblasti tudi na hčerki je v letu 1713 razglasil Pragmatično sankcijo.

Večino preostalega političnega delovanja je nato podredil prizadevanjih za priznanje te pravice najprej v deželah, ki jim je vladal, nato pa še v ostalih evropskih državah.

Predniki

Sklici in opombe

Viri 

 Pohl, Walther: Habsburžani:zgodovina evropske rodbine, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1994 

Rojeni leta 1685
Umrli leta 1740
Habsburžani
Rimsko-nemški cesarji
Nadvojvode Avstrije
Koroški vojvode
Vojvode Kranjske
Vojvode Štajerske
Češki kralji
Hrvaški vladarji
Ogrski kralji
Umrli zaradi zastrupitve s hrano